Gåsörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsörarna, Korpo, Åboland, 
 Gåsörarna, Nagu, Åboland, 
 Gåsörarna, Ingå, Nyland, 
 Gåsörarna, Borgå, Nyland,

Åland 

 Gåsörarna (Sottunga, Åland), 
 Gåsörarna (Kökar, Åland),

Se även
Gåsören
Gåsskär
Gåsskären

Robotskapade Finlandförgreningar